Unterreith ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Unterreith (Dorfen), Ortsteil von Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Unterreith (Hengersberg), Ortsteil von Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Unterreith (Gemeinde Langenlois), Ortsteil von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Unterreith (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterreit (Begriffsklärung)